

Personer 
Dusty Springfield (1939–1999), soulsångare
Rick Springfield (1949–), popsångare

Vapen 
 M1865 Springfield – ett bakladdat gevär
 M1903 Springfield – ett repetergevär
 .30-06 Springfield – en militär kaliber, men som idag huvudsakligen används för jakt

Populärkultur 
 Springfield (Simpsons) – en fiktiv stad i serien Simpsons
 Springfield (Guiding Light) –  en fiktiv stad i såpoperan Guiding Light

Geografi

Australien 

 Springfield (del av en befolkad plats), Queensland, Ipswich,

Nya Zeeland
 Springfield, Christchurch

Storbritannien 

 Springfield, Essex, England, 
 Springfield, Birmingham – en ort i Birmingham, West Midlands, England
 Springfield, Buckinghamshire – en ort i Milton Keynes, Buckinghamshire, England
 Springfield, Dumfries and Galloway – en ort i Dumfries and Galloway, Skottland
 Springfield, Fife – en ort i Fife, Skottland
 Springfield, Greater Manchester – en ort i Wigan, Greater Manchester, England
 Springfield, Highland – en ort i Highland, Skottland
 Springfield, Sandwell – en ort i Sandwell, West Midlands, England
 Springfield, Wales – en ort i Caerphilly, Wales
 Springfield, Wolverhampton – en ort i Wolverhampton, West Midlands, England

USA 

 Springfield, Florida, ort, Bay County, 
 Springfield, Georgia, Effingham County, 
 Springfield, Illinois, delstatshuvudstad, Sangamon County, 
 Springfield, Kentucky, Washington County, 
 Springfield, Louisiana, ort, Livingston Parish, 
 Springfield, Missouri, countyhuvudort, Greene County, 
 Springfield, Ohio, countyhuvudort, Clark County, 
 Springfield, South Carolina, Orangeburg County, 
 Springfield, Tennessee, countyhuvudort, Robertson County, 
 Springfield, Virginia, ort, Fairfax County, 
 Springfield, West Virginia, Hampshire County, 
 Springfield, Massachusetts, countyhuvudort, Hampden County, 
 Springfield, Maine, Penobscot County, 
 Springfield, Michigan, ort, Calhoun County, 
 Springfield, Minnesota, Brown County, 
 Springfield, Nebraska, Sarpy County, 
 Springfield, New Hampshire, Sullivan County, 
 Springfield, New Jersey, Union County, 
 Springfield, South Dakota, Bon Homme County, 
 Springfield, Vermont, ort, Windsor County, 
 Springfield, Wisconsin, Walworth County, 
 Springfield, Colorado, Baca County, 
 Springfield, Oregon, ort, Lane County, 
 Springfield, Delaware County, Pennsylvania, 
 Springfield, New York

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar